Харасавэ́й (с ненецкого — извилистая) — вахтовый посёлок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Находится на межселенной территории.

Этимология 
Посёлок располагается на западном берегу полуострова Ямал, название получил от мыса Харасавэй либо одноименной реки. На ненецком языке Харасавэй означает «извилистая».

История 
В 1976 году у мыса Харасавэй прямо на лёд Карского моря впервые была произведена самовыгрузка оборудования для газовиков с теплохода «Павел Пономарёв», который привёл атомный ледокол «Ленин».

Планируется строительство ветки железной дороги «Обская — Бованенково — Карская» от Бованенково до Харасавэя, что свяжет его со станцией Обская.

Посёлок с 2014 года входит в пограничную зону РФ, которая в пределах ЯНАО установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

См. также 
 Харасавэйское газоконденсатное месторождение

Примечания

Карты 
 Топографическая карта R-42-07_08.

Населённые пункты Ямальского района
Вахтовые посёлки